Le terme Route 188 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 188 en Allemagne
 Route départementale 188 dans l'Essonne, France 
 , dans plusieurs pays